Peno bezeichnet:

 Peno, eine russische Siedlung

Peno ist der Familienname folgender Personen:

 Stefan Peno (* 1987), serbisch-guayanischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Peno Township